Cànic () va ser un esclau celta que juntament amb el traci Espàrtac, Crix, Cast i Enòmau, es va convertir en un dels líders dels esclaus rebels durant la Tercera Guerra Servil (73–). A l'hivern del , Cànic, juntament amb Cast, es van separar d'Espàrtac, portant-se amb ells un gran nombre de celtes i germànics, cosa que va marcar el segon destacament de la rebel·lió. Cànic i Cast van trobar el seu final a la batalla de Cantenna a Lucània prop del mont Soprano (munt Camalatrum), on Marc Licini Cras, Luci Pomptí i Quint Marci Rufus van atrinxerar les seves forces a la batalla i els van derrotar.

En la cultura popular 
 Cànic va ser interpretat en un paper menor per Paul Lambert a la pel·lícula Espàrtac de 1960, dirigida per Stanley Kubrick .
 Gànnic és interpretat per Dustin Clare a la sèrie de televisió de Starz Spartacus a partir de la temporada que porta per títol Spartacus: Gods of the Arena així com a Spartacus: Vengeance i Spartacus: War of the Damned. És representat com un antic gladiador alliberat, de la Casa de Batiat, que accepta unir-se a la causa d'Espàrtac per honrar el seu amic Enòmau després de caure en la rebel·lió.
 Gànnic va ser interpretat per Paul Telfer a la minisèrie Spartacus de 2004: comanda la cavalleria rebel. A la minisèrie, és retratat com un traci.

Referències

Fonts antigues 
 Titus Livi, Periochae zu Buch 97.
 Plutarc, Cras 11, 2–3.
 Frontí 2, 4, 7; 2, 5, 34.

Bibliografia 
 
 
 

Tercera Guerra Servil
Líders esclaus de les Guerres Servils
Gladiadors
Gals
Romans del segle I aC
Morts a la Campània